Восто́чный Не () — упразднённый французский кантон, находился в регионе Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи. Входил в состав округа По.

Код INSEE кантона — 6425. В кантон входили 15 коммун, из них главной коммуной являлась Не.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 16 807 человек.

Коммуны кантона

Примечания

Ссылки 
 Кантон Восточный Не на сайте INSEE 
 Население коммун департамента Атлантические Пиренеи на сайте INSEE 

Упразднённые кантоны департамента Атлантические Пиренеи